Antonio Gillarduzzi – bobbista italiano
Guido Gillarduzzi – bobbista italiano, fratello di Antonio e Uberto
Guido Gillarduzzi – pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
Jessica Gillarduzzi – bobbista italiana
Luigi Gillarduzzi – pittore italiano con cittadinanza austro-ungarica
Sisto Gillarduzzi – bobbista italiano
Uberto Gillarduzzi – bobbista italiano